Етаж 2 на камбрий е неименуван горен етаж на серията терановий. Намира се на върха на фортуний и под Етаж 3 на камбрий. Нарича се често и томотий, според стратиграфията на камбрий в Сибир. Както горната и долната граница не са ясно дефинирани още от Международната комисия по стратиграфия. Предложения за долната граница е появата на малки черупчести фосили, видове от Archaeocyatha или мекотелото Watsonella crosbyi преди около 529 млн. години. Предложената горна граница може да бъде първата поява на трилобитите преди около 521 млн. години.

Източници 

Камбрий